Міжнародна літературна премія імені Миколи Гоголя «Тріумф» — заснована у 1998 році Чернігівським медіа-клубом за сприяння Національної спілки письменників України та міжнародних громадських організацій. Нині засновник цієї відзнаки — ГО «Чернігівський інтелектуальний центр», а рішення ухвалює Комітет з нагородження Міжнародною літературною премією імені Миколи Гоголя «Тріумф», до якого входять відомі письменники і науковці.

З 1 листопада 2014 співзасновником премії є Міжнародна літературно-мистецька академія України.

Назва 

25 листопада 2008 року відбулися загальні збори членів громадської організації письменників, журналістів та науковців «Чернігівський інтелектуальний центр» — засновників Міжнародної літературної премії «Тріумф», які ухвалили рішення про перейменування. З 2009 року ця почесна відзнака має назву: Міжнародна літературна премія імені Миколи Гоголя, для вшанування пам'яті видатного письменника Миколи Гоголя, оскільки він жив на Придесенні. Лауреати попередніх років можуть за бажанням вказувати як попередню, так і нову назву премії, або писати подвійну назву: Міжнародна літературна премія ім. М.Гоголя («Тріумф»).

Цю премію не слід плутати з однойменною російською премією «Тріумф», яка вручається в Росії за досягнення у галузі літератури та мистецтва, починаючи з 1992 року.

Комітет з нагородження 

Склад комітету з нагородження станом на 2015—2017:

 Сергій Дзюба — голова журі, письменник, президент Міжнародної літературно-мистецької Академії України, очільник Чернігівської міської організації Національної спілки журналістів України, почесний професор Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна», лауреат міжнародних літературних премій;
 Михайло Сидоржевський — голова Національної спілки письменників України, головний редактор «Української літературної газети»;
 Василь Голобородько — письменник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка;
 Петро Кралюк — письменник, доктор філософських наук, професор, перший проректор Національного університету «Острозька академія»;
 Войцех Пестка (Польща) — письменник, лауреат міжнародних літературних премій.

Положення 

Громадська організація «Чернігівський інтелектуальний центр», яка об'єднує 57 головних редакторів, журналістів, письменників та науковців з України і закордону, зі згоди ГО «Чернігівський медіа-клуб» 20 вересня 1999 року стала засновником Міжнародної літературної премії «Тріумф». Премію створено громадською організацією «Чернігівський медіа-клуб» за сприяння Національної спілки письменників України та міжнародних громадських організацій і благодійних фондів 7 травня 1998 року — для розвитку вітчизняного книговидання і підтримки українських письменників, митців, науковців, журналістів, працівників культури та освіти, громадських діячів і меценатів.

Комітет з Міжнародної літературної премії імені Миколи Гоголя («Тріумф») у складі п'яти осіб (відомих письменників, науковців та громадських діячів) очолює президент ГО «Чернігівський інтелектуальний центр», голова Чернігівської міської організації Національної спілки журналістів України, завідувач редакції радіо ТРА «Новий Чернігів», член Національної спілки письменників України Сергій Дзюба.

Щороку Комітет нагороджує лауреатів Міжнародної літературної премії імені Миколи Гоголя («Тріумф»): письменників, митців, науковців, журналістів, працівників освіти та культури, громадських діячів і меценатів, які мешкають в Україні та за кордоном.

Кандидатура кожного претендента на здобуття премії обговорюється всіма членами Комітету і затверджується відкритим голосуванням (також члени Комітету можуть підтвердити свій вибір в будь-який інший спосіб — по телефону, факсом або листом).

Нагорода вручається раз у житті (за винятком колективних номінацій, а також, якщо творчу людину відзначено в іншій номінації — наприклад, як громадського діяча та мецената).

Кількість лауреатів та розмір премії щороку визначає її засновник. Громадські діячі і меценати, а також родини лауреатів Міжнародної літературної премії «Тріумф», відзначених посмертно, отримують дипломи (без фінансової частини).
Повідомлення про лауреатів розміщується в засобах масової інформації.

Лауреати премії 

Іван Кошелівець, Петро Яцик, Михайло Слабошпицький, Юлій Коцюбинський, Дмитро Стус, Ігор Павлюк, Євген Баран, Богдан Бойчук, Ліда Палій, Юрій Бедрик, Світлана Короненко, Анна-Галя Горбач, Іван Яцканин, Емма Андієвська, Петро Сорока, Володимир Науменко, Галина Стефанова, Петро Кралюк, та інші видатні і відомі люди з України, США, Канади, Австралії, Німеччини, Словаччини, Бразилії, Ізраїлю, Білорусі та Росії — письменники, науковці, меценати, журналісти, актори театру та кіно, музиканти, художники, працівники освіти і культури.

Див. також 
 Лауреати літературної премії імені Миколи Гоголя

Примітки

Джерела 

 Інформаційна агенція культурних індустрій «ПРО»: Лауреати Міжнародної літературної премії імені Миколи Гоголя за 2009 рік
 «ЛітАкцент»: Лауреати Міжнародної літературної премії імені Миколи Гоголя за 2010 рік

Тріумф
Премії у галузі мистецтв
Культура Чернігова
Нагороди, засновані 1998
Міжнародна літературно-мистецька академія України
Об'єкти, названі на честь Миколи Гоголя